Нуає́ль-ле-Юм'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 70 км на південний захід від Лілля, 45 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Нуаєль-ле-Юм'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нуаєль-ле-Юм'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале